

Великопольє — село, Оршанський район, Марій Ел
 Великопольє — присілок, Совєтський район, Марій Ел